

Musica 
Almost Blue – album discografico di Elvis Costello composto da cover
Almost Blue – brano musicale di Elvis Costello reinterpretato da Chet Baker
Almost Blue – colonna sonora dell'omonimo film, con canzoni dei Massimo Volume e Lory D

Letteratura 
Almost Blue – romanzo di Carlo Lucarelli, il cui titolo si rifà al brano di Baker

Cinema 
Almost Blue – film di Alex Infascelli, tratto dal romanzo, in cui la protagonista è quella di Costello
Almost Blue – film di Keoni Waxman del 1996